Ordina Open 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 14–21 czerwca 2009 roku w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Holandii